Paul E. Ganus (nascido em 28 de julho de 1961) é um ator americano.

Ganus estrelou em numerosas séries de televisão incluindo: Murder, She Wrote, Dallas, The Fresh Prince of Bel-Air, Las Vegas , Alias​​, Cold Case, House MD, Veronica Mars, Family Guy, The OC, CSI: Crime Scene Investigation , Nip/Tuck e Heroes.

Ele também teve papéis pequenos em filmes como Lethal Weapon 3, The Mask of Zorro e Rumor Has It....

Ganus apareceu em um papel recorrente como "Andy Johnson" na novela The Bold and the Beautiful.

Ligações externas 

Atores dos Estados Unidos